Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Elena Likhovtseva.

Résultats en simple

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
San Diego
Sport en Californie en 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en juillet 2001
Tennis en août 2001